dzik
 Odyniec (herb szlachecki)
 nazwisko
 Antoni Edward Odyniec
 Cyprian Odyniec
 Wacław Odyniec
 Wincenty Odyniec
 imiona wywodzone od odyńca
 Ebrulf
 Erwin

Zobacz też 
 Odiniec